Mind Games signifie jeux de l'esprit en anglais. Le terme réfère notamment à :

Série télévisée 

 , série télévisée américaine créée par Kyle Killen et diffusée du  au  sur .

Cinéma 

 , titre original de Flirt avec la mort, film américain de Kevin Alber sorti en 1996 ;
 , film d'animation japonais de Masaaki Yuasa sorti en 2004.

Littérature 

 , pièce de théâtre d'Anthony Horowitz produite en 1999 ;

 , roman de  publié en 2004.

Musique 

 , groupe belge de rock formé en 1997 ;
 , album de Greg Osby sorti en  ;
 Mind Games, album de John Lennon sorti le  ;
 Mind Games, chanson de cet album ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Voir aussi